«Так поступают все женщины» () может означать:
 «Так поступают все женщины» — опера Вольфганга Амадея Моцарта.
 «Так поступают все женщины», или «Все леди делают это» — эротический фильм Тинто Брасса.